Тамерлан Торелль (, 3 мая 1830, Гётеборг — 22 декабря 1901, Хельсингборг) — шведский зоолог, крупный арахнолог. В период между 1850 и 1900 годами описал более чем 1000 новых видов пауков.

Биография 
В 1848—1855 обучался в Уппсальском университете, получив степень доктора философии, а с 1856 года начал читать там лекции. В 1859 году Тамерлан Торелль получает должность адъюнкт-профессора, а с 1864 по 1877 занимает должность профессора зоологии. Проблемы со здоровьем вынудили Торелля в 1877 году покинуть Швецию. Прожив несколько лет в Италии, вернулся в Швецию.

В Италии, работая в музее естественной истории Генуи (Museo Civico di Storia Naturale de Genoa), сотрудничал с основателем этого музея — известным натуралистом Джакомо Дориа (). Его высокая репутация и знание языков (он был полиглотом) позволили Тореллю общаться и обмениваться материалами с крупнейшими арахнологами того времени: англичанином Октавиусом Пикард-Кембриджем () и французом Эженом Симоном ().

Труды 
 On European Spiders (1869)
 Synonym of European Spiders (1870-73).

Таксоны, названные в честь Торелля 
В честь Тамерлана Торелля было названо два рода (Thorellina, Thorelliola) и множество видов пауков:

Примечания 

Арахнологи Швеции
Зоологи Швеции
Члены Шведской королевской академии наук